Кужлевка — топоним в России.

 Кужлевка — упразднённая деревня в Котельничском районе Кировской области. Снята с учёта 01.11.1996.
 Кужлевка — упразднённый посёлок, вошедший в состав города Заволжск, ныне административный центр Заволжского района Ивановской области.